Ndereba ist der Familienname folgender Personen:

 Anastasia Ndereba (* 1974), kenianische Marathonläuferin
 Catherine Ndereba (* 1972), kenianische Marathonläuferin und Olympia-Zweite